Heron Bay est un gouvernement local du Nouveau-Brunswick, situé dans le territoire de la commission de services régionaux du Restigouche. La municipalité a été constituée le .

Municipalité au Nouveau-Brunswick